In Battle There Is No Law – album brytyjskiego zespołu Bolt Thrower
 In Battle There Is No Law – album  niemieckiego zespołu Heaven Shall Burn

Zobacz też